Zhlaví může být:
 zhlaví (stavebnictví) – čelo, vyčnívající volný konec trámu, pilíře apod.
 zhlaví (železnice) – v dopravně s kolejovým rozvětvením místo, kde se rozvětvují koleje
 zhlaví (mlýn) – ložisko pro čepy hřídele mlýnského kola